Dreizack steht für:

 Dreizack, eine Waffe
 Dreizack (Heraldik), Symbol der Wappenkunde
 Pflanzengattung der Dreizacke (Triglochin), Familie der Dreizackgewächse

Siehe auch: